Muriel (Valladolid), een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid
Muriel Viejo, ook Muriel, een gemeente in de Spaanse provincie Soria
Muriel ou le Temps d'un retour, film uit 1963 onder regie van Alain Resnais